„Не може да бъде!“ може да се отнася за:
 Не може да бъде! (филм, 1975), филм на Леонид Гайдай
 Не може да бъде! (филм, 2006), филм на Марк Форстър